Caspersson  ist der Familienname folgender Personen:

Johan Fredrik Caspersson (1813–1880), schwedischer Politiker
Torbjörn Caspersson (1910–1997), schwedischer Zellbiologe und Genetiker